Kirchholz heißen folgende geographische Objekte:

 Kirchholz, bis 1980 ein gemeindefreies Gebiet im Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Kirchholz (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern

 Kirchholz (Gemeinde Ferschnitz), Ortsteil von Ferschnitz, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Kirchholz (Gemeinde Zeillern), Ortsteil in der Marktgemeinde Zeillern, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Kirchholz (Gemeinde Hörbich), Ortsteil der Gemeinde Hörbich, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Kirchholz (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft der Gemeinde Sankt Marienkirchen an der Polsenz, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Kirchholz (Gemeinde Ungenach), Ortschaft der Gemeinde Ungenach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich